Pas-Bayard (gehucht), een gehucht in de Belgische gemeente Durbuy, deelgemeente Wéris
 Pas-Bayard (steen), een legendesteen in het gehucht